Pokal der Pokalsieger bezeichnet:
 verschiedene Europäische Sportwettbewerbe, siehe Europapokal der Pokalsieger
 Pokal der Pokalsieger (Asien) einen Fußballwettbewerb in Asien